Куф-Абский район () ) — административный район в составе Бадахшанскую провинция, Афганистан.

Районный центр — посёлок городского типа Калаи-Куф.

География 
Куф-Абский район располагается на востоке Бадахшаннской области.

История

Примечания 

Районы провинции Бадахшан